Damsingelturneringen pågick mellan den 14 och den 26 januari. Nytt för året var att matchernas eventuella tredje set gick till supertiebreak, innebärande att de efter ställningen 6–6 avgjordes genom poäng upp till 10, dock med 2 poängs marginal.

Seedning 

  Simona Halep (Fjärde omgången) 
  Angelique Kerber (Fjärde omgången) 
  Caroline Wozniacki (Tredje omgången) 
  Naomi Osaka (Segrare)
  Sloane Stephens (Fjärde omgången) 
  Elina Svitolina (Kvartsfinal)
  Karolína Plíšková (Semifinal)
  Petra Kvitová (Final)
  Kiki Bertens (Andra omgången)
  Darja Kasatkina (Första omgången) 
  Aryna Sabalenka (Tredje omgången) 
  Elise Mertens (Tredje omgången) 
  Anastasija Sevastova (Fjärde omgången) 
  Julia Görges (Första omgången) 
  Ashleigh Barty (Kvartsfinal)
  Serena Williams (Kvartsfinal)
  Madison Keys (Fjärde omgången) 
  Garbiñe Muguruza (Fjärde omgången) 
  Caroline Garcia (Tredje omgången) 
  Anett Kontaveit (Andra omgången)
  Qiang Wang (Tredje omgången) 
  Jeļena Ostapenko (Första omgången) 
  Carla Suárez Navarro (Andra omgången)
  Lesja Tsurenko (Andra omgången)
  Mihaela Buzărnescu (Första omgången) 
  Dominika Cibulková (Första omgången) 
  Camila Giorgi (Tredje omgången) 
  Su-wei Hsieh (Tredje omgången) 
  Donna Vekić (Andra omgången)
  Marija Sjarapova (Fjärde omgången) 
  Petra Martić (Tredje omgången) 
  Barbora Strýcová (Första omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
 Program och resultat
Australiska öppna 2019